Euplectellidae är en familj av svampdjur. Euplectellidae ingår i ordningen Lyssacinosida, klassen glassvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Euplectellidae 78 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Euplectellidae